Водогін Біла Церква — Умань — штучний водогін, що несе воду з річки Рось, у м. Біла Церква до Умані.

Планування будівництва водогону на перспективу розвитку міста Умань розпочалося у 1982 році. Головним проектувальником був інститут «УкрВодоКаналПроект». Основні будівельні роботи розгорнулися у 1984 році. Будівництво всіх споруд здійснювали трести: «Укргіпроспецбуд», «Білоцерківхімбуд», «Уманьпромжитлобуд» та «Київсільектромережбуд».

У 1991 році Державна комісія прийняла в експлуатацію водогін протяжністю 133 км та насосну станцію четвертого підйому в селі Родниківка. Одночасно та безперервно відбувається будівництво і реконструкція об'єктів водопостачання. З введенням в експлуатацію водоочисних споруд в місті Біла Церква проектна потужність водопровідних споруд досягла 40 тис. м³/добу.

Зображення 

Підприємства Черкаської області
Підприємства Київської області
Умань
Водне господарство
Водопроводи
Водопостачання